Numele de Agrișu poate să însemne:

 Agrișu de Jos, Bistrița-Năsăud 
 Agrișu de Sus, Bistrița-Năsăud